Fifty Shades of Grey – Geheimes Verlangen steht für:

 Fifty Shades of Grey – Geheimes Verlangen (Roman), Roman von E. L. James (2011), siehe Shades of Grey #Fifty Shades of Grey – Geheimes Verlangen (Band 1)
 Fifty Shades of Grey (Film), US-amerikanischer Film von Sam Taylor-Johnson (2015)